Příjmení Vačkář nosí více různých osobností:

 Dalibor Cyril Vačkář (1906–1984) – československý hudební skladatel
 Jindřich Vačkář (* 1952) – československý cyklista, trenér a funkcionář
 Jiří Vačkář (1944–2014) – český politik, poslanec a náměstek ministra pro místní rozvoj
 Ondřej Vačkář (* 1978) – český cyklista
 Tomáš Vačkář (1945–1963) – český hudební skladatel, syn Dalibora
 Václav Vačkář (1881–1954) – český hudební skladatel, otec Dalibora
 Vladimír Vačkář (* 1949) – československý cyklista, trenér, mistr světa, zasloužilý mistr sportu

podobné
 Jiří Vackář (1919–2004) – český odborník na slaboproudou techniku

Externí odkazy 
 Vackar.cz

Česká příjmení